Sadowy steht für:
 Sadowy (Adygeja), Dorf in der Republik Adygeja, Russland
 Sadowy (Adygeja, Maikopski, Krasnooktjabrskoje), Dorf in der Republik Adygeja, Russland
 Sadowy (Adygeja, Maikopski, Timirjasewskoje), Dorf in der Republik Adygeja, Russland
 Sadowy (Astrachan), Siedlung in der Oblast Astrachan, Russland
 Sadowy (Irkutsk), Siedlung in der Oblast Irkutsk, Russland
 Sadowy (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo, Russland
 Sadowy (Jaroslawl), Siedlung in der Oblast Jaroslawl, Russland
 Sadowy (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga, Russland
 Sadowy (Krasnaja Dolina), Siedlung im Rajon Kastornoje, Oblast Kursk, Russland
 Sadowy (Semjonowka), Weiler im Rajon Kastornoje, Oblast Kursk, Russland
 Sadowy (Amossowka), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk, Russland
 Sadowy (Nischni Reutez), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk, Russland
 Sadowy (Rylsk), Siedlung im Rajon Rylsk, Oblast Kursk, Russland
 Sadowy (Kschenski), Siedlung im Rajon Kschenski, Oblast Kursk, Russland
 Sadowy (Omsk), Siedlung in der Oblast Omsk, Russland
 Sadowy (Rjasan), Siedlung in der Oblast Rjasan, Russland
 Sadowy (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk, Russland
 Sadowy (Tjumen), Siedlung in der Oblast Tjumen, Russland
 Sadowy (Twer), Siedlung in der Oblast Twer, Russland
 Sadowy (Uljanowsk), Siedlung in der Oblast Uljanowsk, Russland
 Sadowy (Wladimir), Siedlung in der Oblast Wladimir, Russland
 Sadowy (Woronesch), Siedlung in der Oblast Woronesch, Russland

Sadowy ist der Familienname folgender Personen:
 Jewgeni Wiktorowitsch Sadowy (* 1973), russischer Schwimmer

Siehe auch:
 Sadowyj